В первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) присуждается титул лидера чемпионата по перехватам в отдельно взятом сезоне игроку с самым большим средним показателем перехватов за игру. Официально же лидера по перехватам NCAA стала выбирать только с сезона 1985/1986 годов, хотя в НБА статистика по ним стала вестись ещё с сезона  годов.

В баскетболе «перехват» означает действия игрока обороны по овладению мячом, которые выполняются при броске или передаче игроков атаки. При утрате контроля над мячом атакующей команде вследствие перехвата защитниками соперника в статистическом отчёте матча записывается потеря. После перехвата мяча защищающаяся команда переходит в быстрый прорыв и набирает «лёгкие» очки.

Лидером первого дивизиона NCAA по общему количеству перехватов является баскетболист студенческой команды «Провиденс Фрайарс» Джон Лайнхан, никогда не выигрывавший в этой номинации, который сделал за свою карьеру 385 перехватов. Выступавший за команду «Алабама A&M Бульдогс» Десмонд Кембридж является лидером ассоциации по общему количеству перехватов в отдельно взятом сезоне (160 в сезоне 2001/2002 годов) и по среднему набору за матч (5,52 в том же самом сезоне).

Всего лишь один баскетболист за всю историю NCAA выигрывал этот титул более одного раза, им является Джей Тритт из «Делавэр Стэйт Хорнетс» (2010, 2012). В сезоне 2011/2012 годов победителями в данной номинации стали два игрока, Фьюкван Эдвин из «Сетон-Холл Пайрэтс» и тот же Джей Тритт, они показали совершенно разные результаты, сделав в 34 и 26 играх 102 и 78 перехватов соответственно, но по среднему набору за игру они оказались одинаковыми (3,00). Помимо этого Тритт является обладателем данного звания с минимальным количеством перехватов в отдельно взятом сезоне (78 в сезоне 2011/2012 годов) и минимальным средним набором за игру (2,83 в сезоне 2009/2010 годов).

Всего лишь три первокурсника становились лидерами первого дивизиона NCAA по перехватам за всю историю лиги. В сезоне 1992/1993 годов лучшим перехватчиком стал Джейсон Кидд из команды «Калифорния Голден Беарз» (3,79 в среднем за игру), в сезоне 1996/1997 годов триумфатором в этой номинации стал защитник «Мэриленд Истерн Шоур Хокс» Джоэль Гувер (3,21), а в сезоне 2007/2008 годов лидером по перехватам стал Девин Гибсон, защищавший цвета команды «УТСА Роадраннерс» (3,32).

В сезоне 2008/2009 годов в истории данной номинации произошёл уникальный случай, лидерами по перехватам стали братья-близнецы. В этом сезоне победителем стал защитник «VMI Кейдетс» Чавис Холмс (3,39). Двумя годами ранее лучшим перехватчиком NCAA стал его брат и товарищ по команде Трэвис Холмс (3,36). За всю историю лиги представители только двух команд становились победителями в этой номинации более одного раза: это игроки команды «Алабама A&M Бульдогс» Десмонд Кембридж и Оби Троттер (2002, 2005), а также вышеупомянутые братья Холмс из «VMI Кейдетс» (2007, 2009).

Легенда

Лидеры первого дивизиона NCAA по перехватам

Примечания

Ссылки 
 

Статистические лидеры первого дивизиона NCAA